Noble County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Noble County (Indiana) – okres státu Indiana
 Noble County (Ohio) – okres státu Ohio
 Noble County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma